Druschnikow lautet der Familienname folgender Personen:

 Juri Iljitsch Druschnikow (1933–2008), sowjetischer und russischer Schriftsteller, Journalist und Dissident
 Wladimir Wassiljewitsch Druschnikow (1922–1994), sowjetisch-russischer Schauspieler und Synchronsprecher